Amerikai Egyesült Államok
 Lynnwood (Wakefield, Massachusetts)
 Lynnwood (Fayette megye, Pennsylvania)
 Lynnwood (Luzerne megye, Pennsylvania)
 Lynnwood (Rockingham megye, Virginia)
 Lynnwood (Virginia Beach, Virginia)
 Lynnwood (Washington)

 Dél-afrikai Köztársaság
 Lynnwood (Pretoria)

 Kanada
 Lynnwood (Edmonton)